Конауэй () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Конауэй, Джефф (1950—2011) — американский актёр, режиссёр, сценарист и продюсер.
 Конауэй, Кристи (род. 1964) — американская актриса, модельер и фотомодель.